

Architettura 
 Castellaccio dei Monteroni – casale fortificato di Ladispoli, in provincia di Roma
 Castellaccio di Filettole – fortezza militare a Vecchiano in provincia di Pisa
 Castellaccio di Monreale – monastero e fortezza militare su Monte Caputo, presso Monreale
 Castellaccio di Prile – insediamento fortificato nel comune di Castiglione della Pescaia
 Forte Castellaccio – fortificazione di Genova

Geografia 
 Casale del Castellaccio – area urbana di Fiumicino
 Castellaccio – piccola frazione di Livorno

Persone 
 Antonio Castellaccio – politico italiano

Altro 
 Via del Castellaccio – strada del centro di Firenze

Pagine correlate 
 Monte Castellaccio